Færseth ist der Name folgender Personen:

 John Færseth (* 1972), norwegischer Schriftsteller und Journalist
 Olga Færseth (* 1975), isländische Basketball- und Fußballspielerin
 Óskar Færseth (* 1958), isländischer Fußballspieler